Патрушино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 4 км к северу от села Карамышево и в 28 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 19 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района